Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Zarzecka – polska malarka
 Natalia Zarzecka – polska menadżer kultury, kurator wystaw i muzealnik